Miejscowości w USA:
 Mound City – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Pulaski
 Mound City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Mound City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Mound City – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Campbell
Gminy w USA:
 Mound City (ang. Mound City Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Mound City (ang. Mound City Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn